Johansen kan syfta på:

 Johansen – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Johansen (ö), 
 Mount Johansen, 

Robotskapade Antarktisförgreningar